SDW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sandwip (Bangladesh)